Alžběta Františka Toskánská (27. ledna 1892, Vídeň – 29. ledna 1930, zámek Syrgenstein v Allgäu) byla rakouská arcivévodkyně a toskánská princezna, po sňatku hraběnka Waldbursko-Zeilská a Trauchburská

Původ 
Alžběta Františka, zvaná Ella, byla prvorozenou dcerou arcivévody Františka Salvátora Toskánského a arcivévodkyně Marie Valerie. Jejím dědečkem byl císař František Josef I.

Manželství 
Dne 19. září 1912 se v Niederwallsee provdala za hraběte Jiřího Waldbursko-Zeilského a Trauchburského, se kterým měla čtyři děti. Občas se zabývala malováním. Zemřela 29. ledna 1930 ve svých 38 letech na zápal plic. Pohřbena byla v Maria Than v Allgäu. Její ovdovělý manžel Jiří se 29. prosince 1931 oženil s její sestrou Gertrudou.

Děti 
 1. Marie Valerie (28. 6. 1913 Wallsee – 8. 7. 2011 Salcburk)
 ⚭ 1936 Jiří Toskánský (22. 8. 1905 Salcburk – 21. 3. 1952), rodem rakouský arcivévoda a toskánský princ
 2. Klementina (5. 10. 1914 Wallsee – 24. 9. 1941 Dillingen), svobodná a bezdětná
 3. Alžběta (23. 2. 1917 Wallsee – 18. 6. 1979 Salcburk), svobodná a bezdětná
 4. František Josef (7. 3. 1927 Chur – 31. 8. 2022 Hohenems)
 ⚭ 1956 hraběnka Priscilla von Schönborn-Wiesentheid (5. 2. 1934 Mnichov – 31. 5. 2019 Hohenems)

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Stručný životopis na stránkách The Peerage

Alžběta Františka
Alžběta Františka
Alžběta Františka
Alžběta Františka
Německé hraběnky
Narození v roce 1892
Narození 27. ledna
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1930
Úmrtí 29. ledna
Pohřbení v Bavorsku
Ženy